Als Vorhaut (Präputium) werden in der Anatomie die folgenden Strukturen bezeichnet:

 die Penisvorhaut (Praeputium penis)
 die Klitorisvorhaut (Praeputium clitoridis)

Siehe auch: